Koefa, een plaats in Irak.
Kufa (bedrijf), een bedrijf in IJmuiden